2 cieki w Polsce
 Bobrownica – struga, dopływ Skrwy
 Bobrownica – struga, dopływ Kanału Południowego

Przypisy